Zemljopis
 Derendingen (Solothurn), grad u Švicarskoj
 Derendingen (Njemačka), grad u Njemačkoj